Сен-Ернен — муніципалітет у Франції , у регіоні Бретань, департамент Фіністер
 Ернен-Кая, Еркян-Кая - конічна вершина, Демерджі-яйла